De Beker van Estland is het nationale voetbalbekertoernooi in Estland dat wordt georganiseerd door de Estse voetbalbond. Zoals de meeste bekers wordt er gespeeld middels het knock-outsysteem. De winnaar plaatst zich voor de eerste kwalificatieronde van de UEFA Europa Conference League.

In 1938, 1939 en 1940 werden de eerste drie edities in het toen nog onafhankelijke Estland gespeeld. In de oorlogsjaren 1942 en 1943 werd er gespeeld tijdens de Duitse bezetting. Van 1946 tot en met 1991 vond het toernooi plaats in de SSR Estland als regionaal toernooi van de USSR Cup. In 1993 werd de eerste finale na de hernieuwde onafhankelijkheid van Estland gespeeld.

Finales Estland

 2002: het 2e team van Levadia Maardu nam deel onder de naam Levadia Tallinn

Prestaties per club

Finales SSR Estland
N.B. 1942, 1943 tijdens Duitse bezetting

Zie ook
 Beker van de Sovjet-Unie